Všechlapy is de naam van een tweetal gemeenten:
 Všechlapy (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Všechlapy (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk